Калалб:

 Калалб, Антон Игоревич (род. 1988) — российский кёрлингист.
 Калалб, Светлана Яковлевна (род. 1964) — тренер по кёрлингу.